Le présent article recense les tunnels les plus longs au monde en service mais exclut les tunnels de métro et les tunnels canaux. Le plus long tunnel destiné au transport de personnes au monde est la .

Aqueducs

Tunnels ferroviaires 
Ce tableau regroupe les tunnels ferroviaires d'une longueur supérieure à .

Tunnels routiers 
Ce tableau regroupe les tunnels routiers d'une longueur supérieure à .

Autres tunnels

Tunnels en construction ou en projet

Tunnels en projet

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des tunnels les plus longs par pays

Lien externe 
  World's longest road tunnels

Références 

!